Никола́й Никола́евич Третьяко́в:
 Третьяков, Николай Николаевич (1816—1842) — русский поэт.
 Третьяков, Николай Николаевич (1916—1956) — танкист, Герой Советского Союза (1945).
 Третьяков, Николай Николаевич (1930—2017) — советский и российский учёный-растениевод, профессор МГСХА, член-корреспондент РАСХН (1993).
 Третьяков, Николай Николаевич (1956—2011) — российский энтомолог, профессор МГСХА.
 Третьяков, Николай Николаевич (1922—2003) — искусствовед, профессор, заслуженный деятель искусств РФ.